Artabaze: Général de Xerxès  lors de la  guerre médique.
Artabaze: Satrape de Darius III puis d'Alexandre le Grand. Père de Barsine.